A Faculdade de Agronomia é um campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), onde se localizam os cursos de graduação em Agronomia e Zootecnia e de pós-graduação em Fitotecnia, Zootecnia, Ciência do Solo e Microbiologia Agrícola e Ambiental.

História
A Faculdade de Agronomia, fundada no fim do século XIX , se originou da Escola de Engenharia, fundada em 1896, que criou o curso, e consequentemente, a então Escola de Agronomia, em 1899. Abrigou, entre a década de 30 e o ano de 1970, o curso de Medicina Veterinária, que naquele ano criava sua unidade, a Faculdade de Veterinária da UFRGS.

Laboratórios
A Faculdade de Agronomia presta serviços à comunidade em seus quatro laboratórios:
Análise de Solos
Biotecnologia e Horticultura
Análise de Substratos para Plantas
Nutrição Animal

Ver Também
 Prédios históricos da UFRGS

Ligações Externas
UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Faculdade de Agronomia

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Prédios de Porto Alegre
Agronomia (Porto Alegre)